Charles Cavendish kan syfta på bland andra:

* Charles Cavendish (1591–1654), brittisk matematiker och politiker
 Charles Cavendish (1620–1643), brittisk general
 Charles Cavendish (1704–1783), brittisk naturforskare och politiker
 Charles Cavendish, 1:e baron Chesham (1793–1863), brittisk politiker
 Charles Cavendish, 3:e baron Chesham (1850–1907), brittisk politiker